Dahuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dahuang (socken i Kina, Anhui), 
 Dahuang (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar